Świat według Bindi (ang. Bindi the Jungle Girl) – amerykańsko-australijski serial opowiadający o córce Steve'a Irwina, Bindi. Steve Irwin wystąpił jedynie w pierwszych odcinkach, nakręconych przed jego śmiercią.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dokumentalne
Australijskie telewizyjne seriale dokumentalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Telewizyjne programy popularnonaukowe
Programy telewizji Discovery Kids